1. FSV Mainz 05 (celým názvem: 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Mohuč, ve spolkové zemi Porýní-Falc. Založen byl 16. března 1905 pod názvem 1. Mainzer Fußballclub Hassia 05. Svůj současný název nese od roku 1945. Od sezóny 2009/10 působí v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Opel Arena s kapacitou 34 034 diváků.

Dříve v týmu působilo duo českých fotbalistů, Zdeněk Pospěch a Jan Šimák. Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené a stolního tenisu.

Historie 
V sezóně 2008/09 převzal mohučské mužstvo Jørn Andersen. Pod taktovkou nového norského trenéra okupoval Mainz výhradně nejvyšší tři tabulkové pozice 2. Bundesligy, a to téměř po celou sezónu. Podzimní část soutěže Mainz dokonce opanoval. Navzdory slabším domácím výsledkům těžil tým z vynikající venkovní bilance. V 33. ligovém kole zavítal Andersenův tým na hřiště konkurenčního SpVgg Greuther Fürth, kde zvítězil 2:0 a zajistil si návrat do nejvyšší soutěže z druhého místa za prvním Freiburgem. V poháru DFB dosáhl Mainz poprvé semifinále po vyřazení klubů SV Babelsberg 03, 1. FC Köln, SC Freiburg a Schalke 04. Kanonýr Mainzu Aristide Bancé z Burkiny Faso přesně zacílil ve všech dosavadních pohárových utkáních a nejinak tomu bylo i proti domácímu Bayeru Leverkusen, když vyrovnávacím gólem vybojoval prodloužení. Mainz však nakonec po prodloužení podlehl 1:4.

I přes úspěchy ligového a pohárového tažení byl Andersen od jara 2009 terčem kritiky. Když následující ročník vypadlo mužstvo po prodloužení 1:2 v úvodním kole domácího poháru s VfB Lübeck, skončilo působení Andersena u mohučského klubu. Klub opustil rovněž Andersenův asistent Jürgen Kramny.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1905 – 1. Mainzer FC Hassia 05 (1. Mainzer Fußballclub Hassia 05)
 1912 – fúze s Mainzer FC Hermania 1907 ⇒ 1. FC Hassia-Hermania 05 (1. Fußballclub Hassia-Hermania)
 1914 – 1. FV Mainz 05 (1. Fußballverein Mainz 05)
 1919 – fúze s SV 1908 Mainz ⇒ 1. Mainzer FSV 05 (1. Mainzer Fußball- und Sportverein 05)
 1938 – fúze s Reichsbahn SV Mainz ⇒ Reichsbahn SV Mainz 05 (Reichsbahn Sportverein Mainz 05)
 1945 – 1. FSV Mainz 05 (1. Fußball- und Sportverein Mainz 05)

Získané trofeje 
 Südwestpokal ( 8× )
 1979/80, 1981/82, 1985/86, 2000/01‡, 2001/02‡, 2002/03‡, 2003/04‡, 2004/05‡ (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1934: Gauliga Südwest
 1945–1946: Fußball-Oberliga Südwest Saar-Pfalz-Hessen
 1946–1950: Fußball-Oberliga Südwest Nord
 1950–1963: Fußball-Oberliga Südwest
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Südwest
 1974–1976: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1976–1978: 1. Amateurliga Südwest
 1978–1988: Fußball-Oberliga Südwest
 1988–1989: 2. Fußball-Bundesliga
 1989–1990: Fußball-Oberliga Südwest
 1990–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–2004: 2. Fußball-Bundesliga
 2004–2007: Fußball-Bundesliga
 2007–2009: 2. Fußball-Bundesliga
 2009– : Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Slavní hráči 
  Manuel Friedrich
  Jürgen Klopp
  Andrij Voronin
  Dimo Wache
  Mohamed Zidan

1. FSV Mainz 05 II 
1. FSV Mainz 05 II, dříve znám také pod názvem 1. FSV Mainz 05 Amateure, je rezervním týmem Mainzu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2015/16, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 12. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1995–1996: Bezirksliga Rheinhessen
 1996–1997: Landesliga Südwest-Ost
 1997–1999: Verbandsliga Südwest
 1999–2003: Fußball-Oberliga Südwest
 2003–2005: Fußball-Regionalliga Süd
 2005–2008: Fußball-Oberliga Südwest
 2008–2012: Fußball-Regionalliga West
 2012–2014: Fußball-Regionalliga Südwest
 2014–2017: 3. Fußball-Liga
 2017– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1905
1. FSV